Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1998, facente parte dell'ATP Tour 1998, ha avuto come vincitori Tom Kempers e Daniel Orsanic che hanno battuto in finale Joshua Eagle e Andrew Kratzmann 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Joshua Eagle /  Andrew Kratzmann (finale)
 Tom Kempers /  Daniel Orsanic (campioni)
 Pablo Albano /  Nicolás Lapentti (semifinali)
 David Adams /  Fernon Wibier (secondo turno)

 Aleksandar Kitinov /  Pavel Vízner (quarti di finale)
 Wayne Arthurs /  Jack Waite (secondo turno)
 Lucas Arnold Ker /  Mariano Hood (quarti di finale)
 Libor Pimek /  Tomáš Anzari (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1998